

Patronyme 

 François d'Usson de Bonrepaus (1654-1719), officier de plume et diplomate français ;
 Jean-Louis d'Usson de Bonnac (1672-1738), militaire et diplomate français, père de l'évêque Jean-Louis d'Usson de Bonnac et de Pierre Chrysostème d'Usson de Bonnac ;
 Jean-Louis d'Usson de Bonnac (1734-1821), évêque et aumônier de la cour de Louis XVIII ;
 Mathieu Louis Armand d'Usson (1740-1794), député représentant de la noblesse aux États généraux de 1789 et à l'Assemblée constituante de 1789 ;
 Pierre Chrysostème d'Usson de Bonnac (1724-1782), diplomate français et ambassadeur de France en Suède.

Toponyme 

Communes
 Usson dans le Puy-de-Dôme
 Usson-en-Forez, dans la Loire
 Usson-du-Poitou, dans la Vienne
 Saint-Étienne-sur-Usson, dans le Puy-de-Dôme
 Varennes-sur-Usson, dans le Puy-de-Dôme
 La Chapelle-sur-Usson, dans le Puy-de-Dôme
Lieux-dits
 Usson-les-Bains, hameau de la commune de Rouze dans l'Ariège

Voir aussi 

 

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France